Het kenmerkend deel van een getalwaarde van een grootheid zijn die cijfers die overblijven als we:
 de nullen voor het eerste van nul verschillend cijfer weglaten;
 de machten van 10 weglaten.

De cijfers in het kenmerkend deel noemen we beduidende of kenmerkende cijfers.

rekenen